Archimbald II van Bourbon, heer Bourbon (1028-1034)
 Archimbald II van Périgord, graaf van Périgord (1212-1245)